Ел Виолин има више значења:

 Ел Виолин (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Виолин (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Виолин (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Виолин (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Виолин (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику